Малосемёновское муниципальное образование — муниципальное образование со статусом сельского поселения в составе Балашовского района Саратовской области. Административный центр — село Малая Семёновка. На территории поселения находятся 3 населённых пункта — 3 села .

Населённые пункты 
 село Малая Семёновка — административный центр;
 село Березовка;
 село Гусевка.

Главой поселения является Пащенко Николай Всеволодович.

Примечания

Ссылки 
 Малосемёновское муниципальное образование на сайте Балашовского района

Сельские поселения Саратовской области
Муниципальные образования Балашовского района